Павел Поршнев:
 Поршнев, Павел Павлович (род. 1964) — советский и российский футболист, тренер.
 Поршнев, Павел Сергеевич (род. 1983) — российский саночник.